

Cinema 
 High Society – cortometraggio del 1923 diretto da Hunt Stromberg
 High Society – cortometraggio del 1924 diretto da Robert F. McGowan
 High Society – film del 1955 diretto da William Beaudine
 Alta società (High Society) – film del 1956 diretto da Charels Walters
 High Society – film del 2018 diretto da Byun Hyuk

Musica 
 High Society – album degli Arethusa Right Time Band del 1948
 High Society – album della colonna sonora del film Alta società del 1956
 High Society – album degli Enon del 2002
 High Society – album di High Contrast del 2004
 High Society – gruppo musicale britannico
 High Society Records – etichetta discografica tedesca

Televisione 
 High Society – serie televisiva statunitense
 High Society – reality show

Altro 
 High Society – rivista pornografica statunitense